Ото I Баварски (Минхен, 27. април 1848- Fürstenried Palace, 11. октобар 1916) је био краљ Баварске. Био је син Максимилијана II и Марије од Пруске.

Породично стабло 

Рођени 1848.
Умрли 1916.
Династија Вителсбах